Miroslav Hajn se jmenovaly nebo jmenují tyto osobnosti:
 Miroslav Hajn (konstruktér) (1894–1963) – český letecký konstruktér
 Miroslav Hajn (tanečník) (1960–2015) – český tanečník a baletní mistr